Дмитрик — украинская фамилия. Известные носители:

 Дмитрик, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский прыгун в высоту.
 Дмитрик, Пётр Федосеевич (1901—1982) — Герой Советского Союза.